Niklas D. Jensen (né le  à Herning au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Herning IK, il débute dans l'AL-Bank Ligaen. Il est choisi en huitième position lors de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est sélectionné au premier tour, en vingt-neuvième position par les Canucks de Vancouver au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks chez les Sharks de San José.

Carrière internationale 
Il représente le Danemark en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

AL-Bank Ligaen 
2010 : nommé meilleure recrue.

Championnat du monde moins de 18 ans 
2010 : nommé meilleur attaquant de la division 1, groupe A.
2010 : meilleur buteur de la division 1, groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Herning IK 2|| 1. division|| 4|| 3|| 0|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Herning IK || AL-Bank Ligaen || 34|| 12|| 14|| 26|| 28|| 10|| 6|| 4|| 10|| 8
|-
| 2010-2011|| Generals d'Oshawa || LHO ||61 ||29 ||29 ||58 ||42 ||10 ||7 ||4 ||11 ||2 
|-
| 2011-2012|| Generals d'Oshawa || LHO || 57|| 25|| 33|| 58|| 29|| 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2011-2012|| Wolves de Chicago || LAH || -|| -|| -|| -|| -|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| AIK IF || Elitserien || 50|| 17|| 6|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wolves de Chicago || LAH || 20|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Canucks de Vancouver|| LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 54 || 15 || 6 || 21 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 17 || 3 || 3 || 6 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH ||59 || 14||14 ||28 ||39 || 18 || 4 || 1 || 5 || 10
|-
| 2014-2015|| Canucks de Vancouver || LNH || 5|| 0||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 27|| 4|| 8|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH  || 41 || 15 || 10 || 25 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 70 || 32 || 23 || 55 || 58 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Rangers de New York|| LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 54|| 19|| 18|| 37|| 36|| 11|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 48|| 21|| 18|| 39|| 32|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 27|| 15|| 10|| 25|| 26|| 6|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||54 || 18 || 13 || 31 || 31 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || || || || || ||

| 31 || 3 || 3 || 6 || 10 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| +1|| align="left"|  division 1, groupe B
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5|| 13|| 2|| 15|| 14|| +1|| align="left"|  de la division 1, groupe A
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 3|| 2|| 5|| 2|| +10|| align="left"|  de la division 1, groupe A
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5|| 2|| 3|| 5|| 10|| +3|| align="left"|  de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 4|| -13||align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| +1|| align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| -6|| align="left"| 
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 9 || 5 || 2 || 7 || 6 || 0 || align=left|
|-
|2016||align="left"|Qualification olympique || 3||1 || 3 || 4 || 2 || -1|| align="left"| Non qualifié
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 8 || -3 || align=left|
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 12 || -4 || align=left|
|-
| 2021 || align=left|Championnat du monde || 7 || 5 || 3 || 8 || 2 || -2 || align=left|
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -4 ||  align=left|

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Herning
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022